Цисе́льский — фамилия, имеющая западнославянское происхождение. Она образована от польского слова Ciesla — «плотник». Содержит в себе указание на род занятий, ремесло предка.

Известные носители 
 Цисельский, Михаил Петрович (1909—1989) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 Цисельский, Эдуард Викторович (род. 1962) — украинский композитор, аранжировщик, музыкант.

См. также